Весёлое () — село,
Таврийский сельский совет,
Весёловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321286303. Население по переписи 2001 год составляло 575 человек.

Географическое положение 
Село Весёлое находится на расстоянии в 2 км от села Першотравневое (Мелитопольский район) и в 4,5 км от посёлка Таврия.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1815 год — основание поселения.
 1922 год — дата основания как совхоз Весёлое.
 В 1945 году получил статус хутор Весёлый.

Примечания